Катхака (санскр. Kāṭhaka = «ведущий начало от Катхи») — древняя ведийская школа в Индии, по преданию основанная мудрецом Катхой (Katha) и оставившая ряд древних литературных памятников, которые носят её имя:

 одна из редакций Яджурведы, занимающая середину между белой и чёрной Яджур-ведой (так называемая «Катхакам» (Kâthakam); рукопись хранится в Берлинской государственной библиотеке). Вместе с «Капиштхала-Катха-самхита» является «северной» редакцией «Яджурведы», — в отличие от версий «южных» школ, имеющих более позднее происхождение.
 одна из лучших упанишад — «Катха-упанишада», переводы XIX века:
 английский Генри Колбрука,
 немецкий Полея (фр. Louis Poley; нем. Ludwig Poley; Лейпциг, 1847),
 англ. Уильяма Уитни (1890).
 «Катхака-грхьясутра» (руководство к домашнему культу).

См. также 
 Катхак
 «Катхасаритсагара»

Примечания 

Ведизм
Направления и школы индийской философии